Ива́н Стоя́нов:
 Стоянов, Иван (род. 1949) — болгарский футболист.
 Стоянов, Иван (род. 1983) — болгарский футболист.
 Стоянов, Иван Михайлович (?—1813) — генерал-лейтенант русской армии, герой штурма Очакова.